María de la Asunción de Braganza (Queluz, 25 de julio de 1805-Santarém, 7 de enero de 1834) fue una infanta de Portugal, hija del rey Juan VI de Portugal y de su esposa, la infanta española Carlota Joaquina de Borbón.

Biografía 
Muchos autores asumen que tanto María de la Asunción como sus hermanos, Miguel y Ana de Jesús, no eran hijos biológicos de Juan VI sino de las aventuras amorosas de su madre. Tenía dos años cuando, a causa de la invasión napoleónica, ella y su familia se establecieron en Brasil, volviendo la mayoría en 1821.

Ella apoyo a su hermano favorito, Miguel, en su lucha por el trono con su otro hermano, Pedro, que defendía los derechos sucesorios de su hija, María. Falleció el 7 de enero de 1834, a los 28 años de edad, en Santarém, donde se refugió cuando las tropas constitucionales entraron en la capital, víctima de un ataque de cólera. Primeramente fue sepultada en la Iglesia del Milagro de dicha ciudad, pero luego su cuerpo fue trasladado al Panteón de los Braganza de la Iglesia de San Vicente de Fora, en Lisboa. Murió soltera y sin hijos.

Distinciones honoríficas 
 9 de octubre de 1816:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ( Reino de España).
  Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel ( Reino de Portugal).
 6 de febrero de 1818:  Dama gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa (Reino de Portugal).

Ancestros

Referencias 

Infantes de Portugal del siglo XIX (casa de Braganza)
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel